Dynastia Tang – dynastia chińska;
 Tang – król chiński;
 USS Tang (SS-306) – amerykański okręt podwodny typu Balao zatopiony w czasie II Wojny Światowej;
 Okręty podwodne typu Tang – typ amerykańskich okrętów podwodnych z lat 50. XX wieku
 USS Tang (SS-563) – okręt podwodny, jednostka wiodąca, prototyp okrętów podwodnych typu Tang;
 Tang (Bhutan) - jeden z gewogów w Bhutanie